Referent a la nació
«Nacionals». Forma en què s'autodenominava el bàndol que va donar suport a la rebel·lió del general Franco (1936 - 1939)